Mario Gigena – cestista argentino naturalizzato italiano
 Rubén Darío Gigena – ex calciatore argentino
 Silvio Gigena – ex cestista argentino naturalizzato italiano